Geografia
miasta:
 Caroline – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Caroline – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
gminy:
 Caroline (ang. Caroline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Caroline (ang. Caroline Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
hrabstwa:
 hrabstwo Caroline (ang. Caroline County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Caroline (ang. Caroline County) – w stanie Wirginia
wyspy:
 Caroline – atol, wyspa państwa wyspiarskiego Kiribati na Oceanie Spokojnym, zwana także Caroline Atol lub Millennium Island (Wyspa Milenijna)
 Muzyka
 Caroline – wytwórnia muzyczna